Riverworld, Świat Rzeki, Świat rzeki – fikcyjny świat będący miejscem akcji kilku powieści sci-fi napisanych przez Philipa José Farmera.
 Świat rzeki – amerykański film z 2003 roku w reżyserii Kari Skogland, pilot nigdy nie powstałego serialu
 Świat rzeki – kanadyjsko-amerykański film z  2010 roku, w reżyserii Stuarta Gillarda

Przypisy